Aardrijkskunde
 Anthony (Kansas), plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 Anthony (New Mexico), plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
 Anthony (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas

Fictief figuur
 Susan B. Anthony of Gretchen Morgan, personage uit de Amerikaanse televisieserie Prison Break

Personen met de achternaam Anthony
 Adrian Anthony, Nederlands honkballer
 Bill Anthony, Amerikaanse jazzbassist
 Carmelo Anthony, Amerikaans basketbalspeler
 Jakara Anthony, Australisch freestyleskiester
 Jesse Anthony, Amerikaans wielrenner en veldrijder
 Marc Anthony, Puerto Ricaans zanger-songwriter en acteur
 Michael Anthony (bassist), Amerikaans bassist
 Piers Anthony, Amerikaans schrijver
 Ray Anthony, Amerikaans jazztrompettist, bigbandleider, componist, arrangeur en acteur
 Richard Anthony, Frans zanger
 Susan B. Anthony, Amerikaans suffragette en burgerrechtenactiviste
 Walter Anthony, Amerikaans scenarioschrijver

Voornaam
 Anthony, Engelse versie van de voornaam Antonius

Zie ook
 Antonius (doorverwijspagina)
 Antony (doorverwijspagina)
 St. Anthony (doorverwijspagina)